Ма́йя Я́ковлевна Бессара́б (род. 25 апреля 1925, Таганча, Каневский район, Черкасская область Украинской ССР) — русская писательница, прозаик и переводчик.

Биография 
Родилась в семье Якова Ивановича Бессараба (1898—1937, расстрелян) и Веры Терентьевны Дробанцевой (1906—?). Племянница Конкордии Терентьевны Ландау-Дробанцевой, супруги нобелевского лауреата Льва Ландау.

Выросла в Харькове, где отец занимал должность заместителя управляющего делами СНК УССР. Родители развелись в 1934 году, воспитывалась матерью.

Окончила Московский государственный институт иностранных языков им. М. Тореза (1955). Член Союза писателей СССР (1976) и Союза писателей Москвы.

Живёт в Лондоне (Великобритания).

Сочинения 
 Открытое сердце (Очерки о хирургах). — М., 1967.
 Владимир Даль. — М.: Московский рабочий, 1968. — 264 с.
 Страницы жизни Ландау. — М., 1971.
 Жуковский: Книга о великом русском поэте. — М.: Современник, 1975. — 320 с. (см. Жуковский, Василий Андреевич)
 Сухово-Кобылин. — М.: Современник, 1981.
 Страна моего сердца: Повесть о Д. Риде. — М., 1984.
 Так говорил Ландау. — М., 2003. — ISBN 5-9221-0363-6.
 Принц Парадокс. Оскар Уайльд. — М., 2012.

Примечания 

Биографы
Русские писатели XXI века
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Выпускники Московского лингвистического университета
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Москвы